Райдер:
 Райдер (от  — дополнительные пункты к соглашению) — перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений.
 Райдер (от  — ездок) — спортсмен-гонщик.
 Райдер — разновидность садовой машины.
 ГЛЦ «Райдер» — горнолыжный центр в г. Миасс Челябинской области.
 Райдер — один из персонажей мультсериала «Щенячий патруль».
 Райдер — небольшой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Райдер — добытчик ценностей в другой стране.
 Райдер — главный герой компьютерной игры Mass Effect: Andromeda.

Фамилия 
 Райдер, Айзея (род. 1971) — американский баскетболист.
 Райдер, Альберт Пинкхем (1847—1917) — американский художник-тоналист.
 Райдер, Вайнона (род. 1971) — американская киноактриса.
 Райдер, Гай (род. 1956) — генеральный директор Международной организации труда (МОТ).
 Райдер, Даниэль (род. 1961) — швейцарская фигуристка-одиночница.
 Райдер, Майкл (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Райдер, Максим Георгиевич (род. 1972) — Генеральный консул России в Лиепае, российский дипломат.
 Райдер, Марк (род. 1989) — североирландский актёр.
 Райдер, Митч (род. 1945) — американский певец и музыкант.
 Райдер, Лиза (род. 1970) — канадская актриса.

Псевдоним 
 Зак Райдер (настоящее имя Мэтью Кардона; род. 1985) — американский рестлер.
 Уилл Райдер (настоящее имя Джефф Маллен) — американский порнорежиссёр, продюсер, сценарист, PR-специалист, кинооператор и композитор.